Por «calle de San Vicente» o «calle San Vicente» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de San Vicente de la ciudad española de Alicante;
la calle de San Vicente de la ciudad española de Bilbao;
la calle de San Vicente Ferrer de la ciudad española de Madrid;
la calle San Vicente de la ciudad española de Oviedo; y
la calle de San Vicente de la ciudad española de San Sebastián.